Každý, kdo z cizinců chce v Hongkongu pracovat, nebo žádá o dlouhodobý pobyt, dostane od čínských úřadů oficiální čínské jméno, které přiděluje zvláštní jazykový ústav Hongkongské university. Toto jméno je pak používáno ve veškerém úředním styku mezi cizincem a státními čínskými úřady v Hongkongu.

Hongkong
Lidská jména